Вильярреаль (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 55,1 км². Население — 51367 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.
Этот небольшой город знаменит своим футбольным клубом «Вильярреал», который выступает в Примере, высшем футбольном дивизионе Испании.

История 
Город основан 20 февраля 1274 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Vilapedia, wiki sobre Vila-real, historia, costumbres, personajes, etc.
 Vila-real.com
 Web Oficial del Ayuntamiento
 Villarreal en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Instituto Valenciano de Estadística
 Web Oficial del «Villarreal Club de Futbol»

Города Кастельона
Муниципалитеты Кастельона